48-я параллель северной широты — широта, которая равна 48 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов, 3 минуты в течение летнего солнцестояния и 8 часов, 22 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 48-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 8 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 6 км - Виноградовский район
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км - Виноградовский район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Приднестровская Молдавская Республика
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Ростовская область Волгоградская область Калмыкия Астраханская область
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
| Улан-Батор
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян 
|-
| 
! scope="row" | 
| Еврейская автономная область
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|Хэйлунцзян
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Хабаровский край Приморский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Татарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон  Айдахо Монтана Северная Дакота  Миннесота
|-
| 
! scope="row" | 
| Онтарио - Около 7 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Миннесота
|-
| 
! scope="row" | 
| Онтарио - Около 2 км
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Мичиган
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Онтарио Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Шалёр
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нью-Брансуик
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Тринити
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|}

См. также 
 47-я параллель северной широты
 49-я параллель северной широты

Примечания 

Широта